Carrick è l'anglicizzazione di creag/carraig, in gaelico roccia e si può riferire a:

Geografia 
 Carrick – California
 Carrick – Cornovaglia
 Carrick – Scozia
 Carrick (Tasmania), Australia
 Carrick (Pittsburgh), Pennsylvania, USA
 Carrick-on-Suir, Irlanda
 Carrick-on-Shannon, Irlanda
 Carrick (Donegal), Irlanda
 Carrickfergus, Irlanda del Nord

Persone 
 Alexander Carrick, scultore scozzese
 Donnchadh, Conte di Carrick (m.1250), primo Conte di Carrick
 Conte di Carrick, titolo scozzese e irlandese
 Marjorie of Carrick, madre di Robert the Bruce
 Michael Carrick, calciatore inglese
 Niall of Carrick, secondo Conte di Carrick
 Phil Carrick, giocatore di cricket